Jameel ist der Familienname der folgenden Personen:

 Aladdin Gedik Jameel (* 1991), irakischer Stand-up-Comedian
 Fathulla Jameel  (1942–2012), malediver Diplomat und Politiker